Pellini ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabetta Pellini (* 1974), italienische Schauspielerin
 Giorgio Pellini (1923–1986), italienischer Fechter
 Oreste Pellini († 1999), italienischer Dokumentarfilmer
 Pompeo Pellini (1523–1594), italienischer Autor und Historiker
 Roberta Pellini (* 1960), italienische Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Bellini